Alfred Härtl ist der Name folgender Personen:

* Alfred Härtl (Verwaltungsjurist) (1925–2009), deutscher Verwaltungsjurist
 Alfred Härtl (Autor), deutscher Unternehmer, Autor und Verleger